Knigge kan verwijzen naar: 

 Adolph Knigge (1752-1796), Duits schrijver en vrijmetselaar
 Cornelis Knigge (1854-1941), Nederlands bestuurder en politicus
 Geert Knigge (1950) Nederlands hoogleraar en advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 Max Knigge (1984), Nederlands componist en muzikant